Filippo Suzzi – pilota motociclistico italiano
 Giuseppe Suzzi – matematico italiano
 Leonida Suzzi Valli – docente e politico sammarinese
 Patrizia Suzzi – stilista italiana
 Walter Suzzi – partigiano e antifascista italiano